Världscupen i nordisk kombination 2000/2001 hölls 2 december 2000-10 mars 2001 och vanns av Felix Gottwald, Österrike före Ronny Ackermann, Tyskland och Bjarte Engen Vik, Norge. En nyhet den här säsongen var den så kallade sprintvärldscupen.

Tävlingskalender

Slutställning

Källor

Fotnoter

Externa länkar 
 Tävlingskalender
 Zestawienie końcowe Tävlandeów
 Nationscupen 

Nordisk kombination
2000/2001
Nordisk kombination-säsongen 2000/2001